schoolstrijd (België), de strijd tussen katholiek en rijksonderwijs in België
schoolstrijd (Luxemburg)
schoolstrijd (Nederland), de strijd tussen openbaar en bijzonder onderwijs in Nederland
Schoolstrijd (Theo Engelen) Een boek door Theo Engelen.